Sébastien Bertrand peut désigner :
 Sébastien Bertrand, footballeur français né le . Il évolue au poste de défenseur ;
 Sébastien Bertrand, musicien, accordéoniste français né le  à Beyrouth (Liban).